Body Say — песня, записанная американской певицей Деми Ловато в качестве подарка для фанатов. Исполнялась певицей во время тура Future/Now.

Написание и релиз 
Авторами песни являются сама Ловато, Саймон Вилкокс и Нолан Ламброза (который также работал с Селеной Гомес над «Good for You» и Ритой Ора над «Poison»). В связи с продюсерством сингла Ноланом песня получила сравнение с хитом Гомес.

Премьера песни состоялась 30 июня в iTunes Новой Зеландии, а 1 июля в США и по всему миру.

Живые выступления 
29 июня 2016 года Ловато начала гастроли с Ником Джонасом в рамках их тура «Future Now Tour» в Атланте, где песня была впервые представлена широкой публике вживую.

Примечания 

Песни Деми Ловато